Башня Сен-Жак () — отдельно стоящая башня в стиле поздней готики (или «пламенеющей») в одноимённом сквере Парижа, бывшая колокольня церкви Сен-Жак-ла-Бушери. Высота колокольни — 52 метра.

История 

Законченная в 1523 году, башня Сен-Жак — это всё, что осталось на этом месте от романской церкви Сен-Жак-ла-Бушери, чьё строительство финансировалось гильдией мясников («бушри» — лавка мясника). Церковь служила местом сбора паломников, следовавших по пути Святого Иакова к конечному пункту — гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании. Церковь перестраивалась в XVI веке, поменяв стиль с романского на готический, тогда же к ней была пристроена колокольня — нынешняя башня Сен-Жак.

В крипте церкви в 1418 году был похоронен знаменитый книготорговец и алхимик Николя Фламель. В 1648 году французский учёный Блез Паскаль проводил на башне Сен-Жак замеры атмосферного давления.

Церковь, объявленная народной собственностью, была продана революционным правительством и разобрана на доходный товар — камни — в 1797 году. Колокольня была сдана в аренду мастеру для отлива охотничьей дроби: расплавленный свинец, падая с 50-метровой высоты через специальную решётку, застывал маленькими шариками в подставленных бочках с водой («башенный» способ производства дроби).

Французы почтили память Блеза Паскаля, установив ему в башне статую. В нишах башни сохранились 19 статуй разных святых. С 1981 года на башне и в сквере установлена метеостанция.

В 2013 году, после окончания реставрационных работ, башня открыта для посетителей. Впуск желающих ограничен до 17 человек в час, частично из-за узкой лестницы (87 см).

Описание 
Статуя святого Иакова венчает колокольню на самом её верху, где по углам стоят скульптуры четырёх крылатых фигур тетраморфа — орла, тельца, льва и ангела — с V века символы четырёх евангелистов.

См. также 
 IV округ Парижа
 Путь Святого Иакова

Примечания

Ссылки 
 О башне Сен-Жак на сайте городской мэрии

Башни Парижа
IV округ Парижа
Здания и сооружения, заложенные в 1509 году
Здания и сооружения, построенные в 1523 году